Тысячи людей по всей Франции вышли на улицы в октябре 2022 года, начав общегосударственную забастовку против роста стоимости жизни. Демонстрации вспыхнули после нескольких недель «забастовок», которые нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам и вызвали нехватку бензина.

Предыстория 
Забастовка и незапланированное техническое обслуживание привели к тому, что более 60 процентов нефтеперерабатывающих мощностей Франции — или 740 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) — были отключены, что, в свою очередь, вынудило страну импортировать больше на фоне увеличения затрат на энергию из-за глобальных поставок . неопределенность . Забастовки вспыхнули и в других секторах, таких как энергетика, «включая ядерный гигант EDF, где работы по техническому обслуживанию, имеющие решающее значение для энергоснабжения Европы, будут отложены». На нефтеперерабатывающих заводах в течение нескольких недель проводились забастовки с требованием повышения заработной платы, что привело к призывам к общенациональной и всеобщей забастовке.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США , Норвегию и другие «дружественные» государства-поставщики природного газа за чрезвычайно высокие цены на их поставки, заявив, что европейцы «платят в четыре раза больше, чем цена, которую вы продаете своей отрасли. Это не совсем похоже на дружбу».

Хронология

16 октября 
Первые демонстрации произошли 16 октября 2022 года, когда десятки тысяч человек прошли маршем в Париже в знак протеста против роста стоимости жизни во время обострения политической ситуации, проявляющейся в забастовках на нефтеперерабатывающих заводах и атомных электростанциях, которые угрожали распространиться. Энни Эрно, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года, известная как «ярый сторонник левых», участвовала в демонстрациях. Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии La France Insoumise (Непокоренная Франция), также был среди участников.

18 октября 
Во вторник транспортники, а также некоторые учителя средних школ и персонал государственных больниц провели демонстрации в десятках мест по всей Франции. По словам министра внутренних дел Франции, 107 000 человек приняли участие в акциях протеста по призыву левых партий. Несколько одетых в черное демонстрантов столкнулись с полицией и разбили витрины магазинов, а 11 протестующих были арестованы в Париже. По другим оценкам, в протестах участвовало более 300 000 человек. Соответственно, тысячи людей протестовали в Бордо, Гавре, Лилле, Марселе, Лионе, Тулузе и Ренне. В то время как лидеры профсоюзов подсчитали, что в Париже прошли маршем 70 000 человек.

Студенты протестовали перед сотнями дополнительных школ по всей стране во вторник утром. Протестующие студенты заявили о своей поддержке бастующих рабочих НПЗ и оппозиции политике администрации Макрона. «Мы здесь против репрессий и насилия со стороны полиции, которые только усиливаются», — сказал студент в интервью L'Est Republicain. Многочисленные студенты также протестовали против дискриминационного антимусульманского законодательства правительства и углубления болтовни в отношении национального образования. Во французских государственных школах молодым мусульманкам категорически запрещается закрывать волосы или лицо любой тканью.

21 октября 
Сотни демонстрантов собрались в Париже , чтобы выразить протест против убийства Лолы , 12-летней девочки, которая была найдена мертвой перед своим жилым домом. Протестующие призвали администрацию Макрона воспринять убийство девочки как «тревожный звонок» для обеспечения соблюдения иммиграционных законов, а семья Лолы осудила использование «имени и изображения их ребенка в политических целях». Меньшие протесты были проведены людьми в других городах, таких как Лион и Мец.

Примечания 

Акции протеста 2022 года
Акции протеста во Франции
2022 год во Франции
Конфликты 2022 года